Rana, a békák rendjének egyik neme
 Rana község, község Norvégiában
 Rana, keresztnév